Südkapelle steht für:

Südkapelle (St. Petri (Wolgast))
Südkapelle Obervellach, Österreich
Südkapelle an der Kirche der Geburt der Allerheiligsten Jungfrau Maria Žeimiai, Litauen

Siehe auch:
 Südkirche
 Südliche Kathedrale